Aberto de São Paulo foi a maior competição de tênis em nível Challenger, disputada na cidade de São Paulo. As primeiras edições do torneio foram disputadas no Complexo de Tênis do Parque Villa-Lobos, localizado no bairro Alto de Pinheiros. Em 2015, a etapa não apareceu no calendário da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), que organiza campeonatos masculinos mundiais. Tradicionalmente, o evento era disputado no mês de janeiro. Essa competição teve início em 2001 e em 2014 recebeu sua última edição. Não há previsão para o retorno da competição. O Brasil recebe o Brasil Open, de categoria ATP 250, que teve a edição de 2017 realizada no Clube Pinheiros, em São Paulo, e o Rio Open, de categoria ATP 500, que em 2017 foi o Rio Open, de categoria ATP 500, que é realizado no Jockey Club do Rio de Janeiro, desde 2014.

História 
A primeira edição do terceiro maior torneio do país ocorreu em 7 de janeiro de 2001, com vitória do ex-tenista brasileiro Flávio Saretta, com o placar de dois sets a zero contra o argentino Guillermo Coria. O torneio foi promovido pela Maricic Eventos e passou a ter diversos apoiadores e patrocinadores, como a antiga empresa de telefonia móvel BCP e o Banco Nossa Caixa. Nos anos posteriores, a organização do evento encontrou dificuldades para encontrar suporte financeiro, o que levou à suspensão do Aberto de São Paulo. Na última edição do campeonato, em 2014, a falta de recursos fez com que tenistas não recebessem premiação.

Realizado no Parque Villa-Lobos, o Aberto de São Paulo deixou legado para os frequentadores do local. Foram construídas sete quadras de piso rápido, com marcação exclusiva para tênis, visando a disputa do Aberto de São Paulo. Os locais de competição podem ser utilizados gratuitamente por tenistas amadores. Assim, surgiu o "Projeto Bola Dentro", para motivar e fomentar o tênis, usando-o como instrumento de inclusão social, fazendo com que crianças e jovens tenham melhor qualidade de vida em diversos aspectos, filosóficos, financeiros e físicos. O Aberto de São Paulo foi por mais de dez anos o segundo maior torneio de tênis do Brasil, decaindo para terceiro lugar apenas em 2014, com o aparecimento do Rio Open.

Edições

Simples

Duplas